Petzenberg ist der Ortsname von

 Petzenberg (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Petzenberg (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Pitzenberg
 Betzenberg (Begriffsklärung)
 Petzen (Bergmassiv)